Franciaország
Chambon, település Franciaországban, Cher megyében
Chambon, település Franciaországban, Gard megyében
Chambon, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Chambon, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében
Chambon-sur-Voueize, település Franciaországban, Creuse megyében
Chambon-Sainte-Croix, település Franciaországban, Creuse megyében
Chambon-sur-Cisse, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Chambon-la-Forêt, település Franciaországban, Loiret megyében
Chambon-sur-Lac, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Chambon-sur-Dolore, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében